Pola  o Pula , ciutat d'Ístria, a Croàcia i antiga possessió veneciana
 Observatori de Pula, observatori astronòmic de la ciutat de Pula (Croàcia)
 Pola (possessió), possessió del municipi d'Algaida a Mallorca
 Pola de Allande, parròquia i capital del conceyu asturià d'Allande
 La Pola Llaviana, parròquia i capital del conceyu asturià de Llaviana
 La Pola Siero, parròquia i capital del conceyu asturià de Siero
 La Pola i Giverola topònim de Tossa de Mar, municipi de la comarca de la Selva
 La Pola de Gordón, municipi de la província de Lleó (Castella i Lleó)
 Santa Pola, població valenciana de la comarca del Baix Vinalopó
 Servi Pola, enemic de Ciceró